Jesús María è un toponimo che può essere riferito a:

Argentina
Jesús María (Argentina), città della provincia di Córdoba

Colombia
Jesús María (Colombia), comune del dipartimento di Santander

Costa Rica
Jesús María (Costa Rica), distretto del cantone di San Mateo

Mexico
Jesús María (Aguascalientes), comune dello stato di Aguascalientes
Jesús María (Nayarit), comune dello stato di Nayarit
Jesús María (Jalisco), comune dello stato di Jalisco
Villa Jesús María, in Bassa California

Peru
Distretto di Jesús María, nella provincia di Lima